(1982-), nageuse italienne,
  (1946-), entraineur de football argentin,
 Benedetta Cappa (1897-1977), peintre et écrivain italienne,
  (1888-1957), général italien,
  (1916-1941), aviateur et militaire italien,
  (1969-), producteur, réalisateur, compositeur et animateur radio italien,
 Goffredo Cappa (1644-1717), luthier italien,
  (1953-), marin italien,
  (1888-1956), homme politique italien.

Patronyme italien